

Presentación previa 
El británico James Ward fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en la final del torneo ante el australiano James Duckworth por 6-3 y 6-4.

Cabezas de serie 

  Yevgueni Donskoi (Primera ronda)
  Peter Polansky (Primera ronda)
  Yuichi Sugita (Segunda ronda)
  Daniel Evans (Primera ronda)

<li>  James Ward (FINAL)
<li>  '''James Duckworth (CAMPEÓN)
<li>  Marius Copil (Segunda ronda)
<li>  Hiroki Moriya ''(Segunda ronda)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Lexington 2014